Ветлицкий — фамилия; имеет женскую форму Ветлицкая.
 Ветлицкий, Вячеслав Фёдорович (1915—1992) — советский государственный и политический деятель, дважды кавалер ордена Октябрьской Революции.
 Ветлицкая, Наталья Игоревна (род. 1964) — советская и российская певица, киноактриса, одна из бывших солисток группы «Мираж».